TH, Th или th может означать:
 TH-495 — немецкая боевая машина пехоты.
 Th (Торий) — тяжёлый слаборадиоактивный металл, принадлежащий к актиноидам.
 Th или th — диграф, используемый в орфографиях нескольких языков, использующих латинское письмо.
 .th — национальный домен верхнего уровня для Таиланда.
 , окончание порядковых числительных в английском языке. Например: The 5th, Alice 19th, 100th Window и т. п.
 <th> — тег HTML, означающий заголовочную ячейку в таблице.
 Гиперболический тангенс
 TH — ген короткого плеча 11-й хромосомы человека, кодирующий тирозингидроксилазу, медьсодержащий фермент.
 Theme Hospital — видеоигра 1997 года.

См. также